Фара Анашарсис (; род. 17 декабря 1983, Фор-де-Франс, Мартиника) — французская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 400 метров с барьерами. Призёр чемпионатов Европы в эстафете 4×400 метров. Участница летних Олимпийских игр 2008, 2012 и 2016 годов.

Биография 
Родилась на острове Мартиника, заморском департаменте Франции в Карибском море. В возрасте 14 лет переехала в метрополию, а в 15 стала заниматься лёгкой атлетикой.

На международных соревнованиях впервые выступила на юниорском чемпионате Европы 2001 года, где не смогла выйти в финал в беге на 200 метров.

С 2004 года начала привлекаться во взрослую сборную страны. Бежала в эстафетах 4×400 метров на международных матчевых встречах, Кубках и чемпионатах Европы. Стала бронзовым призёром молодёжного первенства Европы в 2005 году.

С 2007 года решила попробовать свои силы в беге на 400 метров с барьерами. Однако на свои первые Олимпийские игры в Пекине отобраться в индивидуальном виде ей не удалось из-за невыполненного норматива. Участие Анашарсис ограничилось выступлением в предварительном забеге эстафеты 4×400 метров.

В 2009 году завоевала золото Средиземноморских игр на дистанции 400 метров с барьерами.

Стала серебряным призёром чемпионата Европы 2012 года в эстафете 4×400 метров. На Олимпийских играх в Лондоне вместе со сборной Франции заняла в финале пятое место.

Выступала в предварительном забеге эстафеты на чемпионате Европы 2014 года. Француженки вышли в финал, где уже без Анашарсис выиграли золотые медали.

В июне 2016 года установила личный рекорд в беге на 400 метров с барьерами (55,84). Спустя месяц на европейском первенстве пробилась в полуфинал на этой дистанции и стала второй в эстафете.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро не смогла преодолеть первый раунд соревнований как в личном виде, так и в эстафете.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Профиль Фары Анашарсис на сайте Федерации лёгкой атлетики Франции
 
 Профиль Фары Анашарсис на сайте all-athletics.com
 Профиль Фары Анашарсис на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации

Бегуны на короткие дистанции Франции
Бегуны с барьерами Франции
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Средиземноморских игр по лёгкой атлетике
Чемпионы Франции по лёгкой атлетике